Leningradskij rajon () è il nome di alcuni distretti nella Federazione Russa:
 Leningradskij rajon – rajon nel Kraj di Krasnodar
 Leningradskij rajon – rajon di Kaliningrad

Pagine correlate 

Leningrad
Leningrado